Павинский — славянская фамилия, известные носители:
 Павинский, Адольф Иванович (1840—1896) — польский историк.
 Иона (Павинский) (Иван Дмитриевич Павинский; 1773—1828) — епископ Русской православной церкви.
 Павинский, Палладий Палладиевич (11.08.1908—02.12.1993) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.

См. также 
 Павинский район Костромской области России.